Ranco puede referirse a varios lugares:

 La Provincia del Ranco. 
 La comuna de Lago Ranco (comuna). 
 El lago Ranco. 
 Ranco (Italia) es una localidad italiana en la provincia de Varese.